En France, il existe plusieurs routes départementales portant le numéro 917. Elles correspondent à d’anciennes routes nationales :
 la RN 17 :
 dans la Somme et le Nord : tracé déclassé en 1972 ;
 dans le Pas-de-Calais (anciennes RN 37 et RN 25) : tracé déclassé en 2006.
 la RN 317 dans le Pas-de-Calais (RD 317 depuis 2006) ;
 la RN 717 dans l'Indre et la Creuse ;
 la RN 817 dans le Loiret et en Loir-et-Cher.

Voir aussi 
 Réseau routier départemental français
 Réseaux routiers des départements : Creuse, Indre, Loir-et-Cher, Loiret, Nord, Pas-de-Calais, Somme

917